Александр Зейликович Беркович (15 марта 1891, Херсон — 7 января 1951, Монреаль) — художник театра, живописец.

Биография 
Александр Беркович родился в 1891 году в семье бедного еврейского сапожника. Учился в течение трёх лет в Школе искусств и ремёсел «Бецалель» в Иерусалиме, затем в Мюнхене, в Одессе (в 1919 году) и, возможно, Санкт-Петербурге.

Работал декоратором в одесских театрах. В 1919 году оформлял в Одессе постановки в Камерном театре К. Миклашевского и в театре Н. Собольщикова-Самарина.

В 1922 году, проживая в Москве, женился на уроженке Херсона Брайне Аврутик (1894—1956).

В 1923 году переехал в Ашхабад, где организовал художественную школу и преподавал в ней.

В 1926 году через Ригу эмигрировал в Монреаль. Там вошёл в созданную в 1938 году Восточную группу художников (Eastern Group of Painters).

В 1942 году ушёл из семьи. Хотя и имел некоторую известность, умер в бедности.

Основная часть его работ с 2010 года хранится в Фонде «Украинский авангард». Созданная в 1948 году картина на русскую тему «Петрушка» — в Национальной галерее Канады.

Семья 
 Сильвия Эри (род. в 1923) — канадская художница.
 Нинель (род. в 1925)
 Сакван Беркович (род в 1933) — профессор литературы Гарвардского университета.

Участие в выставках 
 2-й Салон В. А. Издебского (1911) — по утверждению сына (документальные подтверждения отсутствуют).
 2-я Весенняя выставка картин в Одессе (1913).
 «Перша виставка картин, графіки, скульптури художників м. Одеси» (1934)
 «Одесские парижане» (из коллекции Якова Перемена) — Музей русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане (2006).

Литература 
 Общество независимых художников в Одессе : биобиблиогр. справ. /сост., авт. вступ. ст. О. М. Барковская; рецензент В. А. Абрамов; консультант С. З. Лущик; ред. И. С. Шелестович ; Одес. нац. науч. б-ка им. М.Горького. — О., 2012. — 216 с. : ил.
 Биография  на сайте «Искусство и архитектура Русского зарубежья»

Художники Одессы
Художники Канады
Персоналии по алфавиту